

Persone 
 Brent Syme, giocatore di curling canadese.
 Hugh Syme, designer canadese.
 James Syme (1799-1870), chirurgo scozzese.
 Ronald Syme (1903-1989), storico neozelandese, specialista dell'antica Roma.

Altro 
 Syme, isola del mar Egeo facente parte del Dodecaneso, odierna Simi
 Battaglia di Syme, svoltasi nel 411 a.C. durante la guerra del Peloponneso presso quest'isola